Die Perschaja Liha 2011 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. April 2011 und endete am 19. November 2011.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 2012 auf. Der Tabellenzweite hatte die Möglichkeit über die Play-offs aufzusteigen. Die beiden letzten Teams stiegen in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Zweitplatzierte und der Elfte der Wyschejschaja Liha trafen am 1. und 4. Dezember 2011 aufeinander. Der Sieger spielte im folgenden Jahr in der höchsten Spielklasse.

|}
Partizan stieg auf, während Wizebsk aus der Wyschejschaja Liha abstieg.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse football.by
 First League 2011 rsssf.com

2011
Fußballsaison 2011